Јарсеново је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 338 становника.

Положај и тип 
Јарсеново је планинско село подигнуто на источном ободу Лесковачке котлине, на присојној страни, због чега је изложено Сунцу и топлим ветровима, а заштићено од хладног Северца. Смештено је на полукружној заравни, делу највише језерске терасе на јужним падинама Бабичке горе, коју овдашњи сељаци називају Јарсеновска планина. Куће главног дела села су згуснуте.

Етимологија 
Име села потиче од личне именице неког Ерсена или Јарсена, првог насељеника у селу или његовог властелина. Јарсеново су под тим именом забележили Милан Ђ. Милићевић, први српски истраживач ових крајева и Видосава Николић-Стојанчевић, најбољи познавалац етнографске проблематике Јужног Поморавља. Под именом Ерсеново помиње се на мермерној плочи прикованој на улазној страни цркве у селу постављеној 1902. године пригодом њеног освећења „Храм овај посвећен св. оцу Николају подигнут трудом грађана села Ерсенова...”.

Хидрографске карактеристике 
Кроз Јарсеново протиче „Јарсеновска река” чије се извориште налази на локалитету „Ланиште” на југозападним падинама Бабичке горе, удаљеном од села скоро 9 km.

Демографија 
У насељу Јарсеново живи 353 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 47,1 година (45,4 код мушкараца и 48,8 код жена). У насељу има 148 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,89.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији